

Амгунь — річка в Хабаровському краї, ліва притока Амуру
 Амгунь — селище, Солнечний район, Хабаровський край